Сезон 1976 (осень) стал для ЦСКА 38-м в чемпионате СССР по футболу. Это был второй чемпионат в году, чемпионом которого стало в третий раз московское Торпедо, а московский Спартак и минское Динамо неожиданно вылетели. ЦСКА занял 7-е место, не попав в зону еврокубков.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1976
ЦСКА
ЦСКА